Akhvakh – popolo avaro del Daghestan
 Lingua akhvakh – lingua caucasica nordorientale parlata in Daghestan